Myllykoski kan syfta på:

Geografi
 Myllykoski, Kouvola – tätort i Kouvola
 Myllykoski kyrka – en kyrka i Myllykoski i Kouvola
Myllykoski, Toholampi – by i Toholampi
Myllykoski, Ylistaro – by i Ylistaro
Myllykoski, Kuusamo – fors i Kuusamo

Företag
Myllykoski Oyj – finländskt skogsindustriföretag
Myllykoski Paper Oy – Myllykoski Oyj:s dotterbolag